

Geografia

Spagna
 Salvatierra –  città della provincia di Álava, capoluogo della omonima comarca
 Salvatierra de Miño – nome in spagnolo della città di Salvaterra de Miño, nella provincia di Pontevedra
 Salvatierra de Santiago – città della provincia de Cáceres.
 Salvatierra de los Barros – città della provincia de Badajoz.
 Salvatierra de Tormes – città della provincia de Salamanca.
 Salvatierra – una comarca della provincia di Salamanca
 Salvatierra de Esca – comune della comunità autonoma dell'Aragona

Messico
 Salvatierra – città dello stato di Guanajuato, capoluogo del comune omonimo
 Juan María de Salvatierra – missionario gesuita, evangelizzatore della California